Piętno wygnańców – dwudziesty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1994 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 1999 roku Egmont Polska.

Streszczenie 
Odkąd Thorgal stał się Shaiganem Bezlitosnym plądrującym u boku Kriss De Valnor morskie karawany, słuch o nim w rodzinnej wiosce zaginął. Późną jesienią żony walecznych wikingów niestrudzenie wyglądały z urwiska wracających z wyprawy mężów w drakkarach obładowanych złupionymi kosztownościami. Młody wojownik, imieniem Eryk, jako jedyny dotarł do wioski, słaniając się na nogach. On też przedstawił zgromadzonej starszyźnie oraz niewiastom przebieg dramatycznych wydarzeń, rezultat porażki w postaci wziętych w niewolę lub zabitych wikingów. Wzburzeni osadnicy wieścią, iż Shaigan, na którego napatoczyli się żeglarze, wyglądał do złudzenia jak Thorgal, zdecydowali się zorganizować Vergild i wygnać Aaricią, córkę Gandalfa Szalonego, wraz z jej dziećmi: nastoletnim Jolanem jak również kilkuletnią Louve, która wyratowała Eryka przed sforą wilków. Solveig, przyjaciółka Aaricii, dostarczyła wygnańcom dobra zapewniające im przetrwanie oraz dotarcie do bezludnej wysepki Thorgala, na której jego rodzina spędziła wiele lat w spokoju. Napiętnowana księżniczka wikingów północy natknęła się podczas przeprawy przez las na łowców niewolników. Z pomocą dwóch jeńców oraz wilków wezwanych przez swoją córkę, udało się jej wyswobodzić z rąk żołnierzy bizantyńczyka - Arkadesa, handlarza z Wielkiego Fiordu. Sam dowódca zdołał zbiec. Jednym z uratowanych więźniów okazał się rówieśnik Jolana, Darek Svear, którego siostra Lehla została już pewien czas temu schwytana. Aaricii, jej dzieciom i nowemu przyjacielowi Jolana udaje się dotrzeć do portu, gdzie mieli rozejrzeć się za możliwością nabycia łodzi. Wkrótce Eryk odnajduje wygnaną Aaricię, by - w podzięce za ratunek przed wilkami - zdradzić jej prawdziwą wersję historii, iż został schwytany przez ludzi Shaigana i wypuszczony właśnie po to, by jego opowieść mogła roznieść się po rodzinnej wiosce Thorgala. Rozmowę przerywa obecność Kriss De Valnor, która zabiera Aaricię z córką do swych prywatnych kwater, samego Eryka zaś przeszywa strzałą. Jolan i Darek decydują się ratować swoich bliskich. Łącząc siły dostali się do fortecy handlarza niewolników. Po uwolnieniu więźniów w zamku rozgorzała walka schwytanych wikingów z sąsiednich wiosek ze strażą. Kriss De Valnor, przewidując rychły koniec, salwuje się ucieczką, zabierając Aaricię i Louve tuż sprzed nosa Jolana. Młodemu bohaterowi wyzwoleni wikingowie obiecują cofnięcie decyzji Althingu o wygnaniu jego rodziny z wioski. W drodze powrotnej ze spalonej fortecy, Arkades, chcący uśmiercić chłopca, sam pada ofiarą jego magicznych zdolności. Darek wraz z Lehlą są gotowi dołączyć do Jolana i, za kosztowności z fortecy, łodzią udać się w pościg za Kriss De Valnor.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a